Chiperfield ist der Familienname folgender Personen:

 Burnett M. Chiperfield (1870–1940), US-amerikanischer Politiker
 Robert B. Chiperfield (1899–1971), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Chipperfield